Kuczyńszczyzna – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.
 Kuczyńszczyzna – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.